Свинино — название населённых пунктов в России:

 Свинино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Свинино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Свинино — село в Петровском районе Тамбовской области.
Свинино — до 1965 г. название деревни Санда в городском округе город Бор Нижегородской области.
Свинино — до 1965 г. название деревни Приволжье в Зубцовском районе Тверской области.
Свинино — до 1967 г. название деревни Залесное в Лесном районе Тверской области.